Furuholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Furuholmarna (vid Härpe, Lovisa), 
 Furuholmarna (vid Hästön, Lovisa),

Sverige 

 Furuholmarna, Möja, ögrupp i Möja socken, Värmdö kommun,

Se även
Furuholm
Furuholmen
Tallholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar